Attraktion (von frz. attraction = Anziehung, lat. ad trahere = zu sich hin ziehen) steht für:
 Anziehungskraft, beispielsweise durch Gravitation im Erdschwerefeld 
 Sehenswürdigkeit, (synonymer Ausdruck)
 Publikumsattraktion, eine Besonderheit oder eine Person, die bei einer Veranstaltung eine besondere Leistung darbietet und damit beim Publikum besonderes Interesse hervorrufen kann
 Fahrgeschäft, Laufgeschäft, Show oder sonstige Sehenswürdigkeit, als synonymer Ausdruck in Freizeitparks
 Attraktion und Repulsion, Ausdrücke in der Philosophie: In der Phänomenologie taucht das Begriffspaar Attraktion und Repulsion in Bezug auf Fremdes und Neuartiges auf. Ein Beispiel: etwas Fremdes und Unbekanntes übt eine Faszination und Anziehungskraft auf den Beobachter aus – Attraktion –, aber ebenso, durch eben die Neuartigkeit auch eine Scheu – eine Vorsicht und Zurückhaltung – Repulsion. 
 Anpassung einer dominierten Sprachform an eine dominierende, meist innerhalb eines Satzes

Siehe auch:

 Attraction
 Attraktivität 
 Attraktor 
 Attraktionsmontage